Паста́к— караимская фамилия.

Известные носители 
 Пастак, Абрам Исаакович (1861—1932) — русский и советский предприниматель и благотворитель.
 Пастак, Исаак Абрамович (1893—1965) —  чехословацкий и французский инженер-химик, участник гражданской войны в России, эмигрант.
 Пастак, Софья Абрамовна (1898—1942) — советская учёная-курортолог, дочь А. И. Пастака.

См. также 
 Пастака